Cláudio Cavalcanti de Almeida ou simplesmente Cláudio Almeida (Pesqueira, 29 de dezembro de 1950) é um violonista, compositor, arranjador e produtor musical brasileiro.

Ligações externas
Biografia com imagens

Naturais de Pesqueira
Violonistas de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Arranjadores de Pernambuco
Produtores musicais de Pernambuco
Músicos de música popular brasileira